Hluboké hrdlo (anglicky Deep Throat), je pojem používaný ve více významech:

 Hluboké hrdlo (film) – pornografický film z roku 1972
 Hluboké hrdlo (sex) – druh felace
 Hluboké hrdlo (politika) – pseudonym W. Marka Felta, informátora v aféře Watergate
 Hluboké hrdlo (Akta X) – epizoda seriálu, postava v seriálu